Miejscowości w USA:
 Mechanicsville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Cedar
 Mechanicsville – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie St. Mary’s
 Mechanicsville – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montour
 Mechanicsville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
 Mechanicsville – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Hanover